Die selige Exzellenz steht für:

 Die selige Exzellenz (1927), einen deutschen Stummfilm von Wilhelm Thiele und Adolf Edgar Licho
 Die selige Exzellenz (1935), einen deutschen Spielfilm von Hans H. Zerlett